Религия в Папуа — Новой Гвинее преимущественно христианская, а также традиционный анимизм и культ предков, часто встречающиеся менее публично как ещё один уровень под или рядом с христианством. Как в теории, так и на практике, суды и правительство поддерживают конституционное право на свободу слова, мысли и убеждений. Значительное большинство жителей Папуа — Новой Гвинеи считают себя приверженцами христианской церкви (96 % по данным переписи 2000 года); однако многие совмещают свою христианскую веру с традиционными верованиями и обычаями коренных народов. Другие религии, распространённые в стране, включают веру бахаи и ислам.

В Докладе Государственного департамента Соединенных Штатов за 2010 год о свободе вероисповедания в мире говорится, что религиозное участие в жизни страны носит относительно мирный характер и никаких сообщений о конфликтах не поступает. Раз в неделю в государственных школах преподается религиозный предмет, и представители христианских церквей проводят занятия, а учащиеся посещают занятия, организуемые церковью по выбору своих родителей. Дети, родители которых не желают посещать занятия, освобождаются. Члены нехристианских конфессий немногочисленны, и они используют семейные и групповые собрания до и после школы для уроков религии.

Христианство 
Процентные показатели переписи населения 2000 года были следующими:

 Римская католическая церковь (27,0%)
  (19,5%)
  (11,5%)
 Церковь адвентистов седьмого дня (10,0%)
 Пятидесятники (8,6%)
  (5,2%)
  (3,2%)
 Баптистская церковь (0,5%)
 Армия спасения (0,2%)
 Другие христиане (10%)
 Свидетели Иеговы (0,4%)
 Церковь Христа (0,4%)

Иглесия ни Кристо, филиппинская христианская церковь, уже обосновалась в стране.

В 2010 году появились новые христианские конфессии, в том числе Свидетели Иеговы и .

Членами Совета церквей Папуа — Новой Гвинеи являются:

 
  (связана с Синодом лютеранской церкви в Миссури)
 Объединённая баптистская церковь
 Римская католическая церковь
 
 
 Армия спасения

Существует также ряд других церковных организаций:

 Летний лингвистический институт — это миссионерское учреждение, пользующееся поддержкой консервативных евангельских протестантских церквей в Соединенных Штатах и в меньшей степени Австралии; он переводит Библию на местные языки и проводит обширные лингвистические исследования.
  — христианская ассоциация молодых девушек

Вера Бахаи 
Вера Бахаи в Папуа — Новой Гвинее возникает после 1916 года, когда Абдул-Баха, тогдашний лидер этой религии, сказал, что бахаи должны принять эту веру в этой стране. Первые бахаи («») переехали в Папуа — Новую Гвинею в 1954 году. С местными новообращёнными в 1958 году было избрано первое . Первое Национальное Духовное Собрание было избрано в 1969 году. По данным переписи 2000 года, число представителей веры бахаи не превышает 21 000 человек. Однако  (опирающаяся на Всемирную христианскую энциклопедию) оценила численность бахаи в 2005 году в три раза больше — 60 000 человек, или 0,9 % от населения страны. В любом случае, это самая большая религия меньшинства в Папуа — Новой Гвинее. Среди его наиболее известных членов — Маргарет Элиас () и Сирус Нараки ().

Элиас является дочерью первой женщины из Папуа — Новой Гвинеи в Национальном собрании, а также она — первая женщина-адвокат страны (в 1970-х годах). Она участвовала в четвертой Всемирной конференции по положению женщин 1995 года и за долгие годы государственной службы, особенно в правительстве страны, получила награду в 1995 и 2002 годах и продолжала поддерживать различные инициативы в области образования.

Нараки жил и работал в Папуа — Новой Гвинее с 1977 — 1979 и 1983 — 1998 годов, частично занимаясь клинической медицинской работой, а также преподавал в Университете Папуа — Новой Гвинеи, где он был награжден в 1999 году и являлся членом континентального совета советников в Австралазии с 1985 года.

Ислам 
Ислам в Папуа — Новой Гвинее насчитывает более 5000 последователей. Большинство из них являются суннитами. Много людей стали мусульманами в результате всплеска обращений в ислам. Несмотря на то, что приверженцы ислама являются доминирующей религией в соседней стране, Индонезии, они составляют небольшую часть населения.

Традиционные религии 
Традиционные религии часто являются анимистскими, и во многих из них присутствуют элементы поклонения предкам, а также ведьмы-тамам.

Карго-культ 
Некоторые карго-культы возникли в Папуа — Новой Гвинее в XX веке, включая таро-культ и события, известные как .

См. также 
Католицизм в Папуа — Новой Гвинее
Ислам в Папуа — Новой Гвинее

Примечания 

Религия в Папуа — Новой Гвинее